Covenant (álbum de Morbid Angel)
Covenant (álbum de UFO)
Covenant (banda) - banda da Suécia
Covenant (Halo) - aliança alienigena na franquia Halo.